Le Puits et le Pendule – cortometraggio del 1909 diretto da Henri Desfontaines
 Le Puits et le Pendule – cortometraggio del 1964 diretto da Alexandre Astruc